Construcciones Metálicas Aleu, fabricant de motocicletes 
 Toponímia:
 Aleu  Àleu (Arieja) , municipi francès al departament d'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Casa-fàbrica Aleu, fàbrica desapareguda especialitzada en el tèxtil a la ciutat de Barcelona 
 Biografies:
 Andreu Aleu i Teixidor (Tarragona, 1832 - Sant Boi de Llobregat, 1900), escultor català 
 Baldiri Aleu i Torres
 Caterina Aleu Pons (Barcelona, 1410 - Barcelona, 1460), burgesa vinculada amb el poble de Sant Celoni 
 Dolors Aleu i Riera
 Franc Aleu (Barcelona, 1966), artista català 
 Francesc Castelló i Aleu (Alacant, 1914 - Lleida, 1936), enginyer català executat durant la Guerra Civil per la seua militància catòlica 
 Marc Aleu i Socies (Barcelona, 1922 - Cadaqués, 1996), pintor 
 Miquel Aleu i Padreny
 Ramon Aleu i Jornet (Margalef, Priorat, 1948), polític català